EOR peut désigner :
 élève officier de réserve, un futur officier dans l’Armée française ;
 Équipe olympique des réfugiés, équipe constituée durant les Jeux olympiques